Filter är en samlad benämning på processteg som ändrar ett materials eller en signals egenskaper eller innehåll genom att skilja dess komponenter åt.

Några exempel på filter som skiljer fysiska partiklar åt:
 aktivt kol
 akvariefilter
 dräneringsfilter runt ett täckdike
 filtrerare, organismer som lever på att filtrera plankton ur vatten
 haverifilter, för rening vid tryckavlastning från en reaktorinneslutning
 kaffefilter för kaffebryggare
 partikelfilter för dieselmotorer 
 silar och liknande köksredskap
 snabbfilter och långsamfilter, ingår i reningsprocessen i ett vattenverk.
 luftfilter, används i ventilationsanläggningar
 spärrfilter, textilfilter som används vid rökgasrening

Filter som skiljer signaler åt:
 signalfilter, se filter (signalbehandling)
 fotografiska filter samt optiska filter
 filter (kommunikation).

Filter kan även syfta på:
 ett matematiskt objekt, se filter (matematik)
 en tidskrift, se Filter (tidskrift)
 ett amerikanskt industrirockband, se Filter (musikgrupp)
 insticksprogram i vissa datorprogram som exempelvis Adobe Photoshop; ibland även kallade plug-ins.

Filtrering används även om en social statussänkning av ett bostadsområde. Se motsatsen Gentrifiering.